La stagione 2013 del Campionato mondiale Turismo (World Touring Car Championship) è stata la decima edizione del campionato gestito dalla Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA), la nona dal suo ritorno nel 2005. Essa è iniziata il 24 marzo a Monza, Italia ed è terminata il 17 novembre a Macao dopo 24 gare. Il campionato, riservato a vetture con motore 1600 cm³ turbo comprende due titoli, uno per i piloti e uno per i costruttori.

Il francese Yvan Muller, alla guida di una Chevrolet Cruze 1.6T del team RML, è risultato vincitore del titolo piloti per la quarta volta in carriera, mentre la Honda è campione tra i costruttori. Il Trofeo Yokohama per indipendenti è stato invece vinto dal britannico James Nash per quanto concerne i piloti e da RML per quanto riguarda le scuderie.

Piloti e team

Cambiamenti dei piloti 
 Marc Basseng guida per la Münnich Motorsport, dopo aver vinto il FIA GT1 World Championship 2012 per lo stesso team.
 Tom Chilton si sposta alla RML.
 Aleksej Dudukalo si trasferisce alla Lada dopo due anni trascorsi in SEAT.
 Robert Huff passa alla Münnich Motorsport per difendere il suo titolo, rimpiazzando Markus Winkelhock nella loro formazione.
 Alain Menu lascia la categoria per correre nella Porsche Supercup.
 Tiago Monteiro si unisce alla Honda a tempo pieno per la stagione 2013, dopo aver preso parte nella WTCC 2012 al debutto della stessa squadra.
 Dopo una singola apparizione nel 2012, René Münnich corre a tempo pieno nel 2013 con la Münnich Motorsport.
 James Nash gareggia per la Bamboo Engineering nel 2013 dopo aver corso per il Team Aon nel 2012.
 Darryl O'Young lascia la Bamboo Engineering per unirsi a Tom Coronel alla ROAL Motorsport nel 2013.
 Gabriele Tarquini lascia la Lukoil Racing Team per ottenere il volante della seconda Honda.

Cambiamenti dei team 
 L'Arena Motorsport — che partecipò al WTCC 2012 con il nome di Team Aon per motivi di sponsor — non partecipa alla stagione 2013 dopo che il capo ha deciso di chiudere il team per concentrare tutte le sue forze nel team Marussia di Formula 1.
 L'ex pilota di Formula 1 e boss dell'HRT Adrián Campos partecipa al WTCC con due SEAT León preparate dal team Sunred Engineering.
 La Chevrolet annuncia di uscire come team ufficiale dalla serie per concentrarsi su altri progetti. Ciò rende RML Group un team indipendente, senza un costruttore alle spalle.
 Stefano D'Aste crea un suo team, PB Motorsport.
 Dopo aver partecipato alle ultime gare del 2012, l'Honda entra a tempo pieno nella serie per il 2013. JAS Motorsport porta con il supposto della Castrol due Honda Civic 1.6Ts ufficiali guidate da Tarquini e Monteiro.
 Dopo aver partecipato al FIA GT1 World Championship, la Münnich Motorsport entra nel WTCC nel 2013 con tre SEAT León.
 Dopo aver partecipato a due round nel 2012, il costruttore russo Lada annuncia le sue intenzioni di partecipare al campionato 2013, a tempo pieno per la prima volta dal WTCC 2009. Il 15 novembre si annunciò che la marca sarebbe entrata nel campionato con due vetture per l'anno dopo. Comunque, in seguito, aggiunsero di voler aggiungere una terza vettura nel 2013.
 La NIKA Racing entra nella serie a tempo pieno con una Chevrolet Cruze 1.6T dopo aver precedentemente corso due gare dal 2010.
 La Zengő Motorsport cambia la propria vettura, passando da una BMW 320 TC ad una Honda Civic 1.6T.

Cambiamenti nel corso della stagione 
 Aleksej Dudukalo ha perso il suo sedile alla Lada Sport Lukoil dopo la Gara d'Italia. È stato rimpiazzato dal campione RTCC (Russian Touring Car Championship) Michail Kozlovskij, con il team che ha motivato la decisione come conseguenza del tamponamento di Dudukalo al suo compagno di squadra James Thompson, durante le qualifiche a Monza, costringendo entrambe le Lada a non correre l'evento.
 Dopo la Gara di Russia, Pepe Oriola ha annunciato che avrebbe cambiato vettura, passando dalla sua SEAT León a una Chevrolet Cruze allestita da RML.

Calendario 
La stagione 2013 conta 24 gare che si tengono in 12 circuiti. Il calendario finale della stagione fu realizzato nel dicembre 2012, con alcune modifiche risalenti al giugno 2013.

Cambiamenti nel calendario 
 La Gara del Marocco non era inclusa nel calendario provvisorio del 2013, sebbene quest'ultimo presentasse una data vacante per una gara.
 La Gara del Portogallo ritorna al Circuito da Boavista a Porto dopo essere stata tenuta a Portimão nel 2012.
 La Gara di Spagna era originariamente inclusa nel calendario provvisorio ad una pista da definire. Comunque, la gara è stata rimossa dal calendario finale realizzato a dicembre 2012.
 La Gara di Russia fa il suo debutto in campionato al Moscow Raceway.
 La Gara del Brasile era stata rimossa dal calendario prima dell'inizio della stagione, ma è stata poi reinserita e, successivamente, definitivamente cancellata.
 Un ulteriore tredicesimo round del campionato è stato aggiunto prima dell'inizio della stagione, round da correre in un circuito da decidere. Nel maggio 2013, è stato confermato il debutto della Gara d'Argentina, da svolgersi all'autodromo Autodromo di Termas de Río Hondo. La gara in Argentina è stata confermata in giugno, ma anziché essere un round aggiuntivo è andato a rimpiazzare il weekend brasiliano.

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica piloti

Classifica costruttori

Trofeo Yokohama 
La possibilità di accedere al Trofeo Yokohama è decisa da Eurosport Events, basandosi sui CV e record di team e piloti e le caratteristiche tecniche della vettura.

Classifica piloti

Classifica scuderie

Trofeo Eurosport Asia

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 *